Wyniki Grand Prix Europy 2003, pierwszej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to trzecie zawody o Wielką Nagrodę Europy, a drugie rozegrane w Chorzowie.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Rafał Kurmański i Sebastian Ułamek). W nawiasach podano numery stałe.

 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja) (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (23) Rafał Kurmański (Polska)
 (24) Sebastian Ułamek (Polska)

Wyniki

Opis 
Na tor nie wyjechał Brytyjczyk Mark Loram, który choć miał kontuzję złamanej ręki dostał zgodę od lekarza. Z powodu takiej samej kontuzji nie było wiadomo, czy wystąpi Austraijczyk Ryan Sullivan. Oboje ci zawodnicy byli w turnieju rozstawieni, toteż minimalna ich zdobycz punktowa wynosiła 5 punktów.

Klasyfikacja przejściowa

Przypisy 

Europa
2003
2003 w polskim sporcie
Sport w Chorzowie